Antti Tyrväinen est un nom pouvant désigner:

Antti Tyrväinen (1933-2013), biathlète et tireur finlandais
Antti Tyrväinen (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Tyrväinen, Antti